Дивізіон 2: 1945–46 — сезон у Дивізіоні 2, що був на той час другою за рівнем клубною лігою у шведському футболі після Аллсвенскан.

У чемпіонаті взяли участь 40 клубів, розділені на чотири групи. Турнір проходив у два кола.

Переможцями змагань у групах стали клуби Сурагаммарс ІФ, Гальмстад БК, Еребру СК та Біллінгфорс ІК.

Право підвищитися в класі та виступати наступного сезону в Аллсвенскан здобули в кваліфікаційному турнірі Еребру СК та Біллінгфорс ІК.

Турнірні таблиці

Північна група 1945–46 
Команди зі значної частини Північної Швеції не мали права грати в системі національної ліги до сезону 1953—54, а замість цього проводили свій чемпіонат і визначали найкращу команду Норрланду.

|- style="background: #d2e6ff"
|1||style="text-align: left;"|Сурагаммарс ІФ
|18||12||2||4||39||20||+19||26
|-
|2||style="text-align: left;"|Авеста АІК
|18||11||3||4||39||25||+14||25
|-
|3||style="text-align: left;"|ІФК Вестерос
|18||9||5||4||39||24||+15||23
|-
|4||style="text-align: left;"|ІК «Браге» (Бурленге)
|18||10||1||7||39||26||+13||21
|-
|5||style="text-align: left;"|Вестерос ІК
|18||9||1||8||30||29||+1||19
|-
|6||style="text-align: left;"|Лудвіка ФфІ
|18||7||4||7||41||34||+7||18
|-
|7||style="text-align: left;"|Сандвікенс ІФ
|18||7||3||8||34||35||-1||17
|-
|8||style="text-align: left;"|Сандвікенс АІК
|18||5||5||8||29||37||-8||15
|- style="background: #deb0b0"
|9||style="text-align: left;"|Юсне АІК
|18||3||2||13||26||49||-23||8
|- style="background: #deb0b0"
|10||style="text-align: left;"|Лонгсгиттанс АІК
|18||4||0||14||31||68||-37||8
|}

Східна група 1945–46 

|- style="background: #d2e6ff"
|1||style="text-align: left;"|Еребру СК
|18||14||2||2||58||36||+22||30
|-
|2||style="text-align: left;"|Отвідабергс ФФ
|18||8||4||6||46||32||+14||20
|-
|3||style="text-align: left;"|ІК «Слейпнер» (Норрчепінг)
|18||10||0||8||49||37||+12||20
|-
|4||style="text-align: left;"|«Гаммарбю» ІФ (Стокгольм)
|18||9||2||7||47||38||+9||20
|-
|5||style="text-align: left;"|ІФК Ескільстуна
|18||9||1||8||27||20||+7||19
|-
|6||style="text-align: left;"| «Реймерсгольмс» ІК (Стокгольм)
|18||7||4||7||28||32||-4||18
|-
|7||style="text-align: left;"|БК «Дербі» (Лінчепінг)
|18||7||3||8||33||30||+3||17
|-
|8||style="text-align: left;"|Карлскуга ІФ
|18||6||2||10||27||37||-10||14
|- style="background: #deb0b0"
|9||style="text-align: left;"|Сундбібергс ІК
|18||6||1||11||25||49||-24||13
|- style="background: #deb0b0"
|10||style="text-align: left;"| «Гагалундс» ІС (Стокгольм)
|18||3||3||12||23||52||-29||9
|}

Західна група 1945–46 

|- style="background: #d2e6ff"
|1||style="text-align: left;"|Біллінгфорс ІК
|18||12||4||2||46||27||+19||28
|-
|2||style="text-align: left;"|Тідагольмс ГІФ
|18||9||3||6||38||29||+9||21
|-
|3||style="text-align: left;"| «Лундбю» ІФ (Гетеборг)
|18||7||7||4||34||29||+5||21
|-
|4||style="text-align: left;"|Деє ІК
|18||8||4||6||29||28||+1||20
|-
|5||style="text-align: left;"|ІФК Уддевалла
|18||7||6||5||25||34||-9||20
|-
|6||style="text-align: left;"|«Ергрюте» ІС (Гетеборг)
|18||6||5||7||40||28||+12||17
|-
|7||style="text-align: left;"|Гетеборг ФФ
|18||7||1||10||32||32||0||15
|-
|8||style="text-align: left;"|Карлстадс БІК
|18||6||2||10||29||36||-7||14
|- style="background: #deb0b0"
|9||style="text-align: left;"|ІФК Тідагольм
|18||5||4||9||27||35||-8||14
|- style="background: #deb0b0"
|10||style="text-align: left;"| «Горда» БК (Гетеборг)
|18||5||0||13||28||50||-22||10
|}

Південна група 1945–46 

|- style="background: #d2e6ff"
|1||style="text-align: left;"|Ландскруна БоІС
|18||13||3||2||53||20||+33||29
|-
|2||style="text-align: left;"|Гускварна ІФ
|18||12||3||3||51||29||+22||27
|-
|3||style="text-align: left;"|ІФК Мальме
|18||10||3||5||48||30||+18||23
|-
|4||style="text-align: left;"|Кальмар ФФ
|18||9||3||6||42||27||+15||21
|-
|5||style="text-align: left;"|Нибру ІФ
|18||10||1||7||48||38||+10||21
|-
|6||style="text-align: left;"|Кальмар АІК
|18||7||2||9||38||46||-8||16
|-
|7||style="text-align: left;"| «Атлетс» ІК (Гальмстад)
|18||5||4||9||29||39||-10||14
|-
|8||style="text-align: left;"|Мальме БІ
|18||6||2||10||34||53||-19||14
|- style="background: #deb0b0"
|9||style="text-align: left;"|Лімгамнс ІФ
|18||4||4||10||22||31||-9||12
|- style="background: #deb0b0"
|10||style="text-align: left;"|Блумстермола ІК
|18||1||1||16||15||67||-52||3
|}

Плей-оф на підвищення в Аллсвенскан 
 Сурагаммарс ІФ - Еребру СК 3-0, 0-2, 1-2
 Біллінгфорс ІК - Гальмстад БК  3-0, 0-1, 4-1

Еребру СК та Біллінгфорс ІК підвищилися в Аллсвенскан.

Кваліфікація

Посилання 
 Офіційний сайт 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
Швеція
1945 у Швеції
1946 у Швеції